O Campeonato Iugoslavo de Futebol de 1924 foi a segunda edição do Campeonato Iugoslavo de Futebol,e contou com a participação de sete times.o SK Jugoslavija foi o campeão.

Torneio

Primeira fase

Semifinais

Final

Ligações externas 
 tabela da competição no RSSSF

Futebol da Iugoslávia